Égliseneuve kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Égliseneuve-près-Billom, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Égliseneuve-des-Liards, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Égliseneuve-d'Entraigues, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,